Платформа 1501 км () — пассажирская железнодорожная платформа в Крыму. Расположена между станциями Бахчисарай и Сирень в Бахчисарайском районе Крыма. Остановочный пункт электричек Севастопольского направления. Платформа расположена на окраине села Железнодорожное, обслуживает также жителей соседних сёл: Речное , Мостовое, Дачное и в меньшей степени — Тургеневки и Белокаменного. Начальная и конечная точка пеших туристических маршрутов.

Примечания

Ссылки 
  Расписание пригородных поездов

Остановочные пункты Крыма